Infant Augusto, vévoda z Coimbry (česky: August; 4. listopadu 1847 – 26. září 1889) byl portugalský infant (princ) z rodu Braganza.

Život 
Augusto Maria Miguel Gabriel Rafael Agrícola Francisco de Assis Gonzaga Pedro de Alcântara Loiola Sasko-Kobursko-Gothajský a Braganzský se narodil v Lisabonu jako pátý syn portugalské královny Marie II. a krále manžela Ferdinanda II. Augustovi byl udělen titul vévody z Coimbry a prostřednictvím svého otce měl titul saského vévody. Byl oslovován Jeho královská Výsost.

Koncem roku 1861 tři jeho bratři, král Petr V., infant João, vévoda z Beja a infant Fernando všichni onemocněli a zemřeli. Navzdory tomu, že sám onemocněl, přežil a dne 27. prosince 1861 po smrti svého bratra Joãa se stal domnělým dědicem dalšího ze svých bratrů a nového krále Ludvíka I. Dědicem zůstal až do 28. září 1863, dne narození prince Karla, syna krále Ludvíka.

Augusto měl kariéru v portugalské armádě a stal se generálem divize. Zemřel v Lisabonu svobodný a bez potomků v roce 1889. Je pohřben v královském panteonu dynastie Braganza.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Narození v roce 1847
Úmrtí v roce 1889
Lidé z Lisabonu
Dynastie Braganza-Sasko-Koburg-Gotha
Portugalští infanti
Pohřbení v klášteře sv. Vincenta z Fory
Rytíři velkokříže Řádu Kristova
Rytíři velkokříže Řádu avizských rytířů
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna